Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – società polisportiva greca, con sede a Il Pireo
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – squadra di pallacanestro femminile dell'omonima società polisportiva di Il Pireo
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima società polisportiva di Il Pireo
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Il Pireo
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Il Pireo